Адмира́льская улица:

 Адмиральская улица — квартал в Нью-Йорке.
 Адмиральская улица — улица в Николаеве Николаевской области.

См. также 
 Адмиральский проезд